La Copa de la UEFA 1991-92 se disputó entre septiembre de 1991 y mayo de 1992, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 32 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 29 de abril y el 13 de mayo de 1992 enfrentó al Ajax Ámsterdam y al Torino FC, con victoria del equipo neerlandés por la regla del gol del visitante después de un empate a dos tantos en el marcador global.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1991-92 fueron:

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Ajax Ámsterdam